L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Miami se déroule du 21 mars au  sur dur en extérieur. 
Il s'agit du  en catégorie WTA 1000 de la saison 2023.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Alizé Cornet, remplacée par  Taylor Townsend
  Anett Kontaveit, remplacée par  Maryna Zanevska
  Camila Osorio, remplacée par  Emma Raducanu
  Alison Riske, remplacée par  Madison Brengle
  Patricia Maria Țig, remplacée par  Anna Bondár
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Tamara Korpatsch

Lauréates

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que  au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2023)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Miami
Tennis aux États-Unis en 2023
Tennis en mars 2023
Tennis en avril 2023
Sport aux États-Unis en mars 2023
Sport aux États-Unis en avril 2023